Iveković est un patronyme croate dérivé du prénom Ivek, hypocoristique d'Ivan ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1864–1933), architecte croate ;
  (1834–1914), linguiste croate ;
  (1903–1970), homme politique et diplomate croate ;
 Oton Iveković (1869–1939), peintre croate ;
 Rada Iveković (née en 1945), philosophe non-nationaliste, indianiste et écrivaine féministe yougoslave puis croate ;
 Sanja Iveković (née en 1949), artiste croate.

Notes et références